Atmakur o Amarchinta, estat tributari de l'Índia a Hyderabad 
 Amatkur (Raichur), antiga vila del districte de Raichur al territori del nizam d'Hyderabad, que fou la capital de l'estat d'Amarchinta 
 Atmakur (Mahabubnagar), ciutat del districte de Mahabubnagar a Andhra Pradesh, Índia 
 Atmakur (Nellore), ciutat del districte de Nellore a Andhra Pradesh 
 Atmakur (Kurnool), ciutat del districte de Kurnool a Andhra Pradesh 
 Atmakur (Warangal), ciutat del districte de Warangal a Andhra Pradesh 
 Bandi Atmakur, vila i mandal del districte de Kurnool a Andhra Pradesh